Фернанда Хенрикес (, в замужестве Хенфляйн, ; ,  — , ) — датско-немецкая пианистка.

Родилась в семье крупного датского предпринимателя еврейского происхождения , известного любителя музыки, дружного с крупнейшими датскими музыкантами. Брат — виолончелист , младшая сестра — художница .

Училась музыке у Франца Ксавера Неруды. Дебютировала на публике в 1879 году, исполнив сонату Вольфганга Амадея Моцарта для фортепиано в четыре руки вместе с Эдвардом Григом. В 1880 году совершенствовала своё мастерство в Париже под руководством Альфреда Яеля.

В 1884 г. совершила концертное турне по Германии с братом Робертом, её концерт в Лейпциге получил высокие оценки критики. В 1885 г. вышла замуж за скрипача Георга Хенфляйна, жила с ним в Ганновере, затем в Копенгагене, иногда аккомпанировала мужу. Младшая из их трёх детей, Элизабет Хенфляйн (1892—1984) — пианистка, замужем за датским художником Даниэлем Хвидтом (1889—1975); их сын — историк .

Примечания

Ссылки 
 Peter Schleuning. Henriques, Fernanda, verh. Hänflein // Europäische Instrumentalistinnen des 18. und 19. Jahrhunderts

Пианисты Дании
Академические музыканты Дании